Cavanna ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Cavanna (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 François Cavanna (1923–2014), französischer Journalist und Schriftsteller
 Giuseppe Cavanna (1905–1976), italienischer Fußballspieler
 Luigi Cavanna (1906–1974), italienischer Motorrad- und Automobilrennfahrer